Uncial 071 (Gregory-Aland) ε 015 (von Soden) é um manuscrito uncial grego do Novo Testamento, datado paleograficamente no século V ou VI dC .

Descrição 
O códice contém uma pequena parte do Mateus 1:21-24; 1:25-2:2 em uma folha de pergaminho (7 cm x 9,5 cm). Escrito em uma coluna de 13 linhas por página.

 Texto
O texto grego deste codice é representativo do texto-tipo Alexandrino, com uma relação muito próxima com Códice Sinaiticus, Códice Vaticanus e o Códice Dublinensis. Aland colocou-o na Categoria III.

 Variantes textuais
Mateus 1:24 
 εγερθεις — א, B, C, Z, 071, f1 
 διεγερθεις — C3, D, L, W, 087, f13, mss of the texto-tipo Bizantino 

Mateus 1:25 
 υἱὸν (son) — א, B, Z, 071, f1, f13, 33 
 τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον (filho primogênito dela) — C, D, K, L (omit αὐτῆς), W, Δ, Π e os Minúsculos: 28, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1365 

 Localização atual
O códice está atualmente localizado no Museu Semítico de Harvard (3735) na Universidade de Harvard, Cambridge, Massachusetts.

Veja também 
 Lista de manuscritos unciais do Novo Testamento Grego
 Anexo:Lista de minúsculos do Novo Testamento
 Manuscrito bíblico
 Crítica textual
 Papiros de Oxirrinco

Ligações externas 
 , pp. 1-2.

Bibliografia 
 B. P. Grenfell & A. S. Hunt, Oxyrhynchus Papyri 3 (1903), pp. 1-2. 

Uncial 071
Manuscritos bíblicos do século V
Códices bíblicos